Кабал је насељено место у општини Фаркашевац, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Врбовец, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

Исказано под именом Кебел у 1857. и 1869. те под именом Кебељ у 1880. и 1890.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Фаркашевац